Čtyřhra juiorek US Open 2016 probíhala v první polovině září 2016. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla slovensko-ruská dvojice Viktória Kužmová a Alexandra Pospělovová, jejíž členky nestartovaly společně. Kužmová nastoupila s Federicou Bilardovou, ale v úvodním kole je vyřadily Nicole Frenkelová se Sofií Keninovou. Pospělovová nemohla již do turnaje zasáhnout pro věkové omezení.

Vítězem juniorské čtyřhry se stala dvojice 18letých Američanek Jada Hartová a Ena Šibaharaová, startující na divokou kartu, která ve finále zdolala krajanskou dvojici Kayla Dayová a Caroline Dolehideová po dramatickém průběhu 4–6 a 6–2, když o šampionkách rozhodl až supertiebreak nejtěšnějším rozdílem míčů [13–11]. Obě vítězky, které odvrátily dva mečboly, tak vybojovaly premiérový grandslam kariéry. Do juniorského kombinovaného žebříčku ITF si každá připsala 270 bodů.

Páry se potkaly již o měsíc dříve ve čtvrtfinále amerického mistrovství v tenise do 18 let v San Diegu, z něhož vyšly vítězně také Hartová se Shibaharovou. Tamní titul jim zajistil divokou kartu do ženské čtyřhry US Open 2016, v níž na úvod podlehly sedmým nasazeným Strýcové se Mirzaovou. Obě Američanky odehrály první společný turnaj v jedenácti letech.

Nasazené páry 
  Olesja Pervušinová /  Anastasija Potapovová (1. kolo)
  Amina Anšbová /  Katarina Zavacká (1. kolo)
  Usue Maitane Arconadová /  Claire Liuová (čtvrtfinále)
  Amanda Anisimovová /  Alexandra Sanfordová (1. kolo, odstoupily)
  Kaja Juvanová /  Iga Świąteková (semifinále)
  Emily Appletonová /  Ajumi Mijamotová (1. kolo)
  Bianca Andreescuová /  Katie Swanová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Maria Mateasová /  Ioana Mincăová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference 

US Open 2016
Juniorský tenis v roce 2016